Домиция Луцила Младша (, Lucilla или Domitia Calvilla, 155- 161 г.) е римска аристократка от 2 век. Тя е майка на император Марк Аврелий и се е грижела за бъдещия император Дидий Юлиан.

Домиция е дъщеря на Публий Калвизий Тул Рузон (консул 109 г.) и Домиция Луцила Старша.

Тя е роднина на император Адриан. Богатството на фамилията ѝ идва от предприятия за цигли.

Луцила се омъжва за Марк Аний Вер, претор, син на Рупилия Фаустина. Неговата сестра Фаустина Старша е римска императрица и е омъжена за Антонин Пий. Вер е роднина на императрица Вибия Сабина и неговата баба по майчина линия е Салонина Матидия (племенница на Траян).

Домиция Луцила има от Вер две деца: син, бъдещият римски император Марк Аврелий (26 април 121 – 17 март 180 г.) и дъщеря – Ания Корнифиция Фаустина (123 – 152 г.). През 124 г. съпругът ѝ умира. Децата ѝ израстват при дядо им.

Външни препратки 
 Монети с нейния образ
 Мраморни портрети на Домиция Луцила, след заглавието за Марк Аврелий

Жени от Древен Рим
Нерво-Антонинова династия
Домиции